La taula d'isòtops de sota mostra els isòtops dels elements químics, incloent-hi tots els que tenen un període de semidesintegració d'almenys un dia. Estan ordenats per nombre atòmic creixent (nombre de protons) d'esquerra a dreta i per nombre de neutrons creixent de la part superior a la inferior.

La coloració de les cel·les indica el període de semidesintegració de cada isòtop, si hi ha una línia el seu color indica l'isòmer nuclear més estable. Situant el cursor sobre una cel·la apareixerà un menú contextual amb el període de degradació de l'isòtop. Si una cel·la té la línia de color blanc o groc passant el cursor per sobre mostrarà el període de degradació de l'estat més estable de l'isòmer nuclear.

Taula d'isòtops

Referències 

 Taula